Berkshire; graafschap in Engeland
 Berkshire (New York)
 Berkshire (Vermont)
 Berkshire County; county in Massachusetts

 Berkshire (varken); Belgisch varkensras